АО «Научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения» («НИИТеплоприбор») — советское и российское научно-исследовательское предприятие, занимающееся решением теоретических, исследовательских и прикладных задач в области создания средств измерений, контроля, учёта, автоматического регулирования и управления энергетическими установками и технологическими процессами.

История 

«НИИЛаборприбор» был создан в 1946 году при Министерстве машиностроения и приборостроения СССР на основе реорганизованного ОКБ-4 завода электроаппаратов Министерства авиационной промышленности СССР. Институт начал разработку приборов и средств автоматизации, обеспечивающих контроль, учёт ресурсов, автоматическое регулирование и управление технологическими процессами для нужд теплоэнергетики, металлургии, химии, коммунального хозяйства.

В 1955 году «НИИЛаборприбор» был переименован в «Научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения» («НИИТеплоприбор»).

В 1957 году на институт были возложены задачи по созданию специальных приборов для атомных энергоустановок и атомного подводного флота. Институт участвовал в разработке приборов для дизельных и атомных энергетических установок, систем жизнеобеспечения, заправочных и испытательных комплексов, в том числе для проектов «Конус», «Пульс», «Плавник», «Информация», «Ресурс 3», «Ресурс 44», корабельных комплексов датчиков и сигнализаторов давления, перепада давления, расхода, уровня, в том числе для высокоагрессивных и взрывоопасных сред, дозаторы морской воды.

В 1970—1980-е годы разработанные «НИИТеплоприбор» промышленные контроллеры «Ремиконт», «Ломиконт» и «Димиконт» были освоены для производства в ПО «Электроприбор», после чего нашли широкое применение в системах АСУ ТП металлургической, химической, энергетической и других отраслей промышленности.

Технологические процессы, разработанные в институте, были внедрены на ряде приборостроительных заводов России и стран зарубежья.

Среди разработанных НИИ общероссийских стандартов: «ГОСТ Р 50601-93. Счётчики питьевой воды крыльчатые», «ГОСТ Р 52932-2008. Счётчики электромагнитные, ультразвуковые, вихревые и струйные для водяных систем теплоснабжения» и другие.

В 1994 году «НИИТеплоприбор» получил статус Государственного научного центра Российской Федерации.

НИИ участвовал в выполнении ряда Федеральных целевых программ. В рамках ФЦП «Национальная технологическая база на 2007—2011 гг.» был создан универсальный автоматизированный технологически-метрологический расходомерный комплекс (ТМРК).

В институте был создан программно-технический комплекс «КВИНТ» и автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) на базе данного комплекса. Институт первым в России начал разрабатывать микропроцессорную технику для автоматизации тепловых электростанций.

В 1995 году на ТЭЦ-27 Мосэнерго был поставлен первый в России отечественный программно-технический комплекс первого поколения. В дальнейшем были созданы и введены в эксплуатацию системы автоматизации ряда крупных объектов электро- и теплоэнергетики (ГРЭС, ТЭЦ, РТС) в России и за рубежом.

С 2005 года энергоблоки, управляемые ПТК «КВИНТ», начали участвовать в нормированном первичном регулировании частоты и мощности, а в 2008 году на блоке № 1 300 МВт Киришской ГРЭС, управляемом ПТК «КВИНТ СИ», впервые в практике российской тепловой энергетики был успешно реализован пилотный проект автоматического вторичного регулирования частоты и мощности.

Также «НИИТеплоприбор» участвовал в разработке приборов для Китайского экспериментального реактора на быстрых нейтронах (CEFR).

В 2014 году, по распоряжению Правительства РФ, НИИ был включён в список институтов, подлежащих приватизации. В 2017 году было принято решение о включении НИИ после приватизации в состав холдинга «Объединённая судостроительная корпорация». Проведение данных процедур запланировано на 2020—2022 годы.

В 2015 году институт вошёл в рейтинг WRIR в категории «Инженерные науки и нанотехнологии».

В 2016 году институт завершил разработку бесконтактных высокоточных лазерных измерителей скорости и длины для широкого применения в кабельной промышленности, в металлургии, при производстве пленок, текстильной и бумажной продукции. Создан прототип лазерного лага (ЛАГ-Л) для измерения относительной скорости и пройденного расстояния речных и морских судов.

В 2019 году «НИИТеплоприбор» представил разработанный совместно с «Аэроприбор-Восход» лазерный измеритель воздушной скорости для БПЛА.

Руководители 
 А. И. Каширин (1953—1958)
 К. Б. Арутюнов (1958—1963)
 А. П. Юркевич (1964—1970)
 Г. Г. Иордан (1970—1991)
 Н. М. Курносов (1991—2003)
 С. И. Кузнецов (2003—2014)
 Д. А. Козлов (2014—2017)
 В. И. Пасканный (2018—н.в.)

Награды 
 Ленинская премия (1963)
 Ленинская почётная грамота (1970)
 Переходящее Красное знамя (1974)
 Государственная премия СССР в области техники (1977) — за разработку теоретических основ и принципов инвариантности высокочастотного радиоволнового метода измерения неэлектрических величин, создание на этой базе и внедрение в серийное производство комплекса высокочастотных приборов контроля технологических параметров
 Орден Трудового Красного Знамени (1981) — за достигнутые успехи в создании средств измерения, контроля, регулирования и управления технологическими процессами, досрочное выполнение заданий десятой пятилетки и социалистических обязательств
 Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники (1997) — за разработку, освоение производства и внедрение в эксплуатацию нового поколения интегрированных средств автоматизации технологических процессов

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Научные институты России
Научные институты Москвы
Предприятия, основанные в 1946 году